Gemeenten in Italië:
Cassano all'Ionio, Cosenza
Cassano d'Adda, Milaan
Cassano delle Murge, Bari
Cassano Irpino, Avellino
Cassano Magnago, Varese
Cassano Spinola, Alessandria
Cassano Valcuvia, Varese

Personen
Antonio Cassano, een Italiaanse voetballer